Гі́ллер () — німецьке прізвище або топонім.

Персоналії 

 Венді Гіллер (; 1912—2003) — британська акторка, лауреат премії «Оскар» (1959).
 Вілберт Гіллер (; 1915—2005) — канадський хокеїст.
 Йонас Гіллер (; 1982) — швейцарський хокеїст, воротар.
 Карл Гіллер (; 1846—1905) — доктор права, професор, ректор Чернівецького університету (1885—1886).
 Фердинанд Гіллер (; 1811—1885) — німецький піаніст, композитор, диригент.
 Йоганн фон Гіллер (; 1754—1819) — австрійський військовик.

Топонім 

 Гіллер () — переписна місцевість (CDP) в окрузі Файєтт штату Пенсильванія (США).

Див. також 
 Гілер

Німецькі прізвища